Südamerikameisterschaft steht für:

 Copa América, Südamerikameisterschaft im Fußball
 Badminton-Südamerikameisterschaft, Südamerikameisterschaft im Badminton
 Leichtathletik-Südamerikameisterschaften, Südamerikameisterschaften in der Leichtathletik
 Rugby-Union-Südamerikameisterschaft, Südamerikameisterschaft im Rugby Union
 Volleyball-Südamerikameisterschaft, Südamerikameisterschaft im Volleyball